Tramuntana puede referirse a:
 Otra forma de escritura de Tramontana, viento.
 Tramuntana, playa de Formentera.
 A Tramuntana, revista satírica fundada en 1896 en Ajaccio por el escritor corso Santu Casanova.

Véase también
 Tramontana (desambiguación)